Gabriel Gandulia (Buenos Aires, ) es un piloto argentino de automovilismo. Compitió, entre otras categorías, en TC 2000 y Fórmula Metropolitana. Actualmente compite en TC Mouras.

Resumen de carrera

Resultados

TC 2000

Súper TC 2000

Notas

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de TC2000 Series
Pilotos de Súper TC2000
Pilotos de Fórmula Renault Argentina
Pilotos de TC Mouras